Dar'ja Petrovna Černyšëva – nobildonna russa
 Natal'ja Petrovna Černyšëva – nobildonna russa
 Divizion Černyšëva – campionato della Kontinental Hockey League

Pagine correlate 

 Černyšëv